F800 oder F 800 steht für:

 BMW F 800, deutsche Motorrad-Reihe
 Mazda Bongo F800, japanischer Kleintransporter, siehe Mazda Bongo #Bongo F800 / F1000 1966–1977
 Mercedes-Benz F 800 Style, deutsches Konzeptfahrzeug

F800